Kröpcke steht für:
 Kröpcke, zentraler Platz in der Innenstadt von Hannover
 Kröpcke - das Hannover Musical, Ende Februar 2013 uraufgeführtes Musical
 U-Bahn-Station Kröpcke, Stadtbahnstation in Hannover

Kröpcke ist der Familienname folgender Personen:
 Wilhelm Kröpcke (1855–1919), deutscher Gastronom

Siehe auch:
 Kröpcke-Uhr